Облога Полоцька

 Облога Полоцька (1518) — облога і захоплення міста військом Великого князівства Литовського під час Десятирічної війни (1512—1522)
 Облога Полоцька (1563) — облога і захоплення міста військом Московського царства під час Лівонської війни
 Облога Полоцька (1579) — облога і захоплення міста військом Речі Посполитої під час Лівонської війни
 Облога Полоцька (1633) — невдала облога міста військом Московського царства під час Смоленської війни

Полоцьк